David Foulis peut se référer à:

  (?-1642), politicien écossais
 Sir David Foulis, 3ème Baronnet (1633-1695), député de Northallerton
  (1930-), mathématicien américain
 David Foulis (1710-1773), compositeur et médecin
Homonymie de personnes